Webplattform steht für:
 Website – Internetplattform, Onlineplattform, Webportal, Internetportal, Onlineportal
 Webanwendung

Software/Technologie zum Erzeugen und Ausführen von Webanwendungen:
 Webframework
 Rich Internet Application#Technologien
 Webserver-Plattform

Siehe auch:
 Plattform (Computer)#Server-Plattformen
 Portal (Informatik)